Deux traités ont été signés à Paris en 1796 :
 le 15 mai, entre la France et le roi de Sardaigne Victor-Amédée III, faisant suite à l'armistice de Cherasco () ;
 le 7 août, entre la France et le duc de Wurtemberg, dix ans après un premier traité.

+1796